Tiger Stadium est le nom de plusieurs stades, comme :
 Tiger Stadium (Détroit) - Ancien stade des Detroit Tigers, une équipe de baseball.
 Tiger Stadium (Baton Rouge) - Domicile des LSU Tigers, une équipe de football américain de Louisiana State University.
 Tiger Stadium (Livingston) - Domicile des West Alabama Tigers de l'University of West Alabama.
 Paul Brown Tiger Stadium, Massillon Ohio.